Southern Air (album), een album van de rockband Yellowcard
 Southern Air (luchtvaartmaatschappij), een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij